Atlantiska cupen (, ) var en internationell fotbollsturnering för sydamerikanska herrlandslag. Tre upplagor av turneringen spelades; 1956, 1960 och 1976.

Cuper

1956

1960

1976

Källor